Amazaspes Mamicônio (mestre dos soldados) — oficial bizantino de origem armênia
  — nobre armênio
  — nobre armênio
  — nobre armênio
  — nobre armênio

Desambiguações de antropônimos